91:an kan syfta på:

 91:an Karlsson –  en svensk seriefigur och tecknad serie
 91:an (serietidning) – en serietidning

Se även
 Figurer i 91:an Karlsson